Kiemiany (powiat iławski)
 Kiemiany (rejon wileński)